Velika nagrada vzhodnih ZDA 1982 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1982. Odvijala se je 6. junija 1982.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 62
| 1:58:41,043
| 17
| 9
|-
! 2
| 25
|  Eddie Cheever
| Ligier-Matra
| 62
| + 15,726 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 62
| + 28,077 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 62
| + 1:11,976
| 3
| 3
|-
! 5
| 5
|  Derek Daly
| Williams-Ford
| 62
| + 1:23,757
| 12
| 2
|-
! 6
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 61
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 7
| 17
|  Jochen Mass
| March-Ford
| 61
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 8
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 61
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 9
| 4
|  Brian Henton
| Tyrrell-Ford
| 60
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 10
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 59
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! 11
| 20
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
| 59
| +3 krogi
| 26
|  
|-
! NC
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 54
| +8 krogov
| 1
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 44
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 40
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 40
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 30
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 17
| Menjalnik
| 8
|  
|-
! Ods
| 10
|  Eliseo Salazar
| ATS-Ford
| 13
| Zavrten
| 25
|  
|-
! Ods
| 14
|  Roberto Guerrero
| Ensign-Ford
| 6
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 2
|  Riccardo Patrese
| Brabham-Ford
| 6
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 2
| Prenos
| 2
|  
|-
! Ods
| 31
|  Jean-Pierre Jarier
| Osella-Ford
| 2
| Vžig
| 22
|  
|-
! Ods
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-Ford
| 1
| Zavrten
| 5
|  
|-
! Ods
| 18
|  Raul Boesel
| March-Ford
| 0
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 30
|  Mauro Baldi
| Arrows-Ford
| 0
| Trčenje
| 24
|  
|-
! Ods
| 32
|  Riccardo Paletti
| Osella-Ford
| 0
|  
| 23
|  
|-
! DNQ
| 19
|  Emilio de Villota
| March-Ford
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
|  
|  
| 0
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Jan Lammers
| Theodore-Ford
|  
|  
| 0
|  
|}

Formula 1 sezona 1982
1982
Šport v Detroitu